Biwakowa – skała w grupie Skał Mirowskich na Wyżynie Częstochowskiej
  Biwakowa – skała w grupie Skał Morskich na Wyżynie Częstochowskiej